Juan Moreira (película) puede referirse a:

 Juan Moreira (película de 1948), película de 1948 dirigida por Luis José Moglia Barth.
 Juan Moreira (película de 1973), película de 1973 dirigida por Leonardo Favio.